Moravagine peut être :
 Moravagine, un roman de Blaise Cendrars ;
 Moravagine, un groupe de musique punk italien.